Bombecker Aa steht für:
 Bombecker Aa (Steinfurter Aa), rechter Zufluss der Steinfurter Aa gegenüber Große Enking, Beerlage, Stadt Billerbeck, Kreis Coesfeld, Nordrhein-Westfalen
 Bombecker Aa (Naturschutzgebiet) an der Bombecker Aa